BRF peut se référer à :
 Brasil Foods, une entreprise brésilienne d'agroalimentaire issue de la fusion entre Perdigão et Sadia ;
 Belgischer Rundfunk, une entreprise publique chargée du service public de la radio et de la télévision pour la Communauté germanophone de Belgique ;
 Bois raméal fragmenté, un amendement aggradant en agriculture, jardinage, espaces verts, foresterie et en restauration des sols ;
  ;
 Brigade des réseaux ferrés unité de la police francilienne.
 Bâtiment ravitailleur de forces, une classe de quatre ravitailleurs de la Marine nationale française, livrables entre 2023 et 2029.